William Taylor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Taylor House (Resaca, Georgia), NRHP-ID 02001414
 William Taylor House (Becknerville, Kentucky), NRHP-ID 79003600